Albanes – abitanti di Albania (Caquetá)
Albanes – abitanti di Albania (La Guajira)
Albanes – abitanti di Albania (Santander)

Pagine correlate 
 Albanesi (disambigua)
 Albanensi